

Топонім

Монсон — місто в Іспанії
 Монсон (Уеска) — муніципалітет в Іспанії
 Монсон-де-Кампос — муніципалітет в Іспанії

Монсон — місто, штат Мен
 Монсон — місто, штат Массачусетс
 Монсон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Монсоне — муніципалітет у Франції

Прізвище

 Джефф Монсон — американський греплер і боєць змішаного стилю
 Карлос Монсон — аргентинський боксер 
 Лусіано Фабіан Монсон — аргентинський футболіст 
 Томас Монсон — американський релігійний діяч
 Хуан Баутіста Монсон — капітан-генерал Нового Королівства Гранада